An Socach kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 An Socach (Glen Affric), berg i Highland, Skottland, 
 An Socach (Glen Cannich), berg i Highland, Skottland, 
 An Socach (Glen Ey), berg i Aberdeenshire, Skottland,